Феньвеші () — угорське прізвище.

 Ласло Феньвеші (1908 — 1993) — угорський футболіст (нападник) і футбольний тренер.
 Мате Феньвеші (1933 — 2022) — угорський футболіст (нападник).

Угорські прізвища